Джон де Вер (12 марта 1312 — 23 января 1360) — английский аристократ, 7-й граф Оксфорд (1331—1360), участник Столетней войны.

Биография 
Единственный сын сэра Альфонса де Вера (? — 20 декабря 1328) и Джейн Фолиот, дочери сэра Роберта Фолиота, внук Роберта де Вера (1240—1296), 5-го графа Оксфорда, и племянник Роберта де Вера (1257—1331), 6-го графа Оксфорда.

Когда в 1329 году скончался сэр Томас де Вер, единственный сын Роберта де Вера, 6-го графа Оксфорда, король разрешил последнему завещать свои титул и владения родному племяннику Джону де Веру.

17 апреля 1331 года после смерти своего дяди Роберта де Вера, 6-го графа Оксфорда, Джон де Вер стал седьмым графом Оксфордом.

Джон де Вер участвовал в войнах английского короля Эдуарда III против Шотландии и Франции. В 1334—1335 годах он принимал участие в кампании под Роксбургом, затем в летней кампании 1335 года.

В марте 1340 года Джон де Вер служил во Фландрии, затем вернулся в Англию. В 1342 году он принял участие в Столетней войне с Францией. Вначале служил под командованием Уильяма де Богуна, графа Нортгемптона, назначенного лейтенантом (наместником) в Бретани. 30 сентября 1342 года графы Нортгемптон и Оксфорд принимали участие в битве при Морле против армии Карла де Блуа.

В 1343 году Уильям де Богун и Джон де Вер были отправлены в Шотландию, чтобы оказать помощь замку Лохмабену. В 1345 году они вновь участвовали в военной кампании в Бретани.

Летом 1346 года Джон де Вер участвовал в военной кампании Эдуарда III в Нормандии. 26 — 27 августа того же года принимал участие в разгроме французской армии в битве при Креси. Во время этого сражения граф Оксфорд сражался вместе с Эдуардом Вудстоком, Чёрным принцем, старшим сыном Эдуарда III. С 4 сентября 1346 по 3 августа 1347 года принял участие в осаде английской армией Кале. В 1348 году заболел и в течение семи лет не участвовал в военных действиях.

В 1355 году Джон де Вер участвовал в разорительном походе Чёрного принца на Лангедок. Вместе с самим принцем и Жаном де Грильи, капитаном де Бюшем, командовал основными силами. Участвовал во взятии Аруиля и Монклара, Монигскарда, Вильфранша, Авиньона и Каркассона.

19 сентября 1356 года граф Оксфорд участвовал в битве с французской армией при Пуатье, где командовал авангардом вместе с Томасом Бошаном, 11-м графом Уориком.

В 1359—1360 годах граф принимал участие в военной кампании Эдуарда III во Франции. 23 января 1360 года погиб во время осады Реймса. Был похоронен в Кёльнском приорстве в Эссексе.

Семья и дети 
В 1336 году женился на Мод де Бэдлсмир (ок. 1309 — 24 апреля 1366), дочери Бартоломью де Бэдлсмира (около 1275—1322), 1-го лорда Бэдлсмира (1309—1322), и Маргарет де Клер (1287—1333/1334), дочери Томаса де Клера, барона Томонда и Джулианы Фицджеральд. У них в браке было четыре сына и три дочери:

 Элизабет де Вер (22 марта 1327 — 23 сентября 1375), 1-й муж — сэр Хью Куртене (1327—1348), старший сын Хью Куртене, 10-го графа Девона, 2-й муж — сэр Джон Моубрей (1310—1361), 3-й барон Моубрей, 2-й муж — сэр Уильям Косинтон
 Джон де Вер (ок. 1335 — до 23 июня 1350)
 Томас де Вер (ок. 1336 — сентябрь 1371), 8-й граф Оксфорд (1360—1371)
 Обри де Вер (ок. 1339 — 23 апреля 1400), 10-й граф Оксфорд (1392—1400)
 Маргарет де Вер (? — 15 июня 1398), муж — сэр Генри Бомонт (1340—1369), 3-й барон Бомонт, 2-й муж — сэр Николас де Ловейн (? — 1375), 3-й муж — сэр Джон Деверё (? — 1394), 1-й барон Деверё
 Роберт де Вер
 Мод де Вер

Источники 
 Устинов В. Г. Столетняя война и Войны Роз. — М.: АСТ: Астрель, Хранитель, 2007. — 637 с. — (Историческая библиотека). — 1500 экз. — ISBN 978-5-17-042765-9

Ссылки 
 Джон де Вер, 7-й граф Оксфорд, на сайте The Peerage.com 

Графы Англии XIV века
Графы Оксфорд
Персоналии:Вторая война за независимость Шотландии
Участники Войны за бретонское наследство
Участники битвы при Креси
Участники осады Кале (1346)
Участники шевоше Чёрного принца (1355)
Участники битвы при Пуатье (1356)
Участники шевоше Эдуарда III (1359—1360)
Де Веры